Гидропосе́в — способ посева семян газонной травы при помощи гидросеялки. Создаётся смесь из семян, мульчирующего материала (как правило, мульча на основе древесных волокон или целлюлозы, редко — опилки, солома) с природным красителем, гидрогеля, закрепителя, синтетических волокон, улучшителей почвы и удобрений. Закрепитель используется для связывания компонентов состава между собой. Гидрогель используется для накопления влаги и последующей отдачи её почве. Мульчирующий материал окрашен для того, чтобы оценить равномерность покрытия. Этой смесью покрывают земельный участок. Первоначально смесь выглядит как жидкая глина, а через три часа создаётся структура, которая защищает семена от смыва дождём, выдувания ветром и съедения птицами, а также препятствует эрозии почвы. Гидросеялкой (гидросидером, гидромульчером) можно обработать земельный участок сложного рельефа — откосы, выемки, насыпи, участки без растительного грунта, где затруднён посев другими способами. Метод гидропосева в задачах противодействия эрозии и инженерной защите часто называют гидромульчированием.

Гидропосев является одной из наиболее технологичных и эффективных технологий для решения задач по контролю эрозии, озеленению откосов, склонов, территорий при строительстве, реконструкции дорог. В настоящее время технология находит применение и активно развивается во многих задачах, где необходимо получение развитой корневой системы растений либо стабилизация почв.

Предпосылки возникновения технологии 
Травяной покров, выращенный на дорожных склонах и откосах, является эффективным способом борьбы с размытием или выветриванием. Трава, за счёт стеблей и развитой корневой системы, с одной стороны, стабилизирует почву, образуя эффективный переплетённый ковёр из корней, с другой — сопротивляется высыханию или размыву почв благодаря зелёной травяной массе.
По сравнению с гидропосевом, работы по созданию травяного покрова при помощи традиционных методов (ручной засев, либо укладка газона) обладают следующими недостатками: 
 Ручной сев медленен, дорог и непредсказуем по результатам: семена травы после сева находятся без защиты, влаги и питательных веществ, также невозможно обеспечить равномерность их распределения по поверхности. 
 Укладка рулонного газона даёт мгновенный результат, но относительно дорогой метод, но эффективность как средства по контролю эрозии - низкая, и к тому же обладает риском что травмированная корневая системы газона не приживется.

Принцип 

В результате исследований сформировалась новая технология, при которой в баке специальной распылительной установки в воде смешиваются семена трав, волокнистая мульча, питательные добавки, корректоры кислотности почв, гидроколлоиды для задержания влаги, а также закрепители мульчи на почве. Компоненты активно перемешиваются, образуя гомогенную смесь, которая затем распыляется ровным слоем по обрабатываемой поверхности.
 
Полученный мокрый «ковёр» на 100 % покрывает склон, толщину его легко визуально контролировать. Образуется равномерный рассев. Каждое семечко окружено влажной мульчей — поставщиком воды, защищающей от воздействия прямого света, высыхания, выветривания и склевывания птицами. Питательные компоненты находятся также в активном слое, а закрепители надёжно фиксируют слой на почве, не допуская его сползания либо разрушения при ветрах или дожде.
 
Машинный метод гидропосева очень эффективно использует человеческие ресурсы и время — сев производится быстро, на больших площадях и при работе всего двух человек. В зависимости от размера установки и сложности работ, за смену можно посеять от 1,000 до 25,000 м² газона. С увеличением размера установок снижаются эксплуатационные затраты на 1 м².

Преимущества технологии 
 Единовременное распыление травосмеси и добавок
 Создание среды для скорейшего прорастания семян
 Защита семян и почвы от вымывания и высыхания
 Обеспечение равномерных всходов
 Высокая производительность и надёжность результата
 Низкая стоимость материалов для гидропосева 1 м²
 Минимальные затраты на трудовые ресурсы
 Низкая стоимость обслуживания оборудования
 Долговечность газонов

Нормативно-техническая документация 
Гидропосев, как промышленная технология, было необходимо стандартизировать для возможности его применения в проектах строительства. С этими целями, в первоначальный период развития технологии, были проведены исследования в целях определения эффективного применения метода. Результатом стали карты типовых узлов для проектирования (СоюзДорПроект, 1978), технологические карты (ОргТрансСтрой, 1972), методика ЦНИИС (1968), Конструкции защиты откосов от размыва (РосАвтодор, 1992) и ряд других документов.
Карты для использования гидропосева в расчетах проектно-сметной документации представлены в сборниках ФЕР/ГЭСН №1 "Земляные работы" и №47 "Озеленение, защитные насаждения".
В современный период, с появлением новых технологичных материалов, расширяющих горизонты применения метода гидропосева, производится переработка методики на новом качественном уровне. Утверждаются новые отраслевые документы (ОДМ 218.2.078-2016, РосАвтодор/РосДорНИИ), численные методы расчета эффективности противоэрозионных мероприятий (ЭСТМ на базе ГОСТ 17.4.4.03-86 "Метод определения опасности эрозии" и международной расчетной методики RUSLE).
Новые проектные решения успешно применяются в самом современном строительстве, например, в новой автомагистрали "Таврида".

Примечания

Литература и ссылки 
 1968, ЦНИИС. Механическое укрепление земляного полотна травосеянием, брошюра
 1972, ОргТрансСтрой. Укрепление откосов земляного полотна способом гидропосева многолетних трав, технологическая карта
 1978, СоюзДорПроект. Конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего пользования. Материалы для проектирования
 1986, ГОСТ 17.4.4.03-86. Метод определения опасности эрозии
 1992, Росавтодор ЦБНТИ. Защита откосов автомобильных дорог от размыва
 1998, Федеральная дорожная служба РФ/ РосДорНИИ, ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог
 2001, ФЕР/ГЭСН Сборник 01 Земляные работы
 2001, ФЕР/ГЭСН Сборник 47 Озеленение, защитные насаждения
 2016, РосАвтоДор / РосДорНИИ, ОДМ 218.2.078-2016 Конструкции укрепления откосов автомобильных дорог

Газоны